Tarride est un nom de famille notamment porté par :

 Abel Tarride (1865-1951), acteur et un dramaturge français
 Jean Tarride (1901-1980), acteur et réalisateur français.
 Jacques Tarride (1903-1994), acteur français.
 Grégoire Tarride (né en 1991), coureur cycliste français.